Anomologa är ett släkte av fjärilar. Anomologa ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Anomologa